Il singolare del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Cristina Dinu che ha battuto in finale Cindy Burger 6-7, 7-5, 6-0.

Teste di serie 

 Melanie Klaffner (semifinali)
 Cristina Dinu (Campionessa)
 Andrea Gámiz (primo turno)
 Dia Evtimova (secondo turno)

 Heidi El Tabakh (primo turno)
 Laura-Ioana Andrei (secondo turno)
 Ana Bogdan (quarti di finale)
 Indy De Vroome (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mamaia Idu Trophy 2013